João Maria pode ser:

 Um ator português
 Um monge catarinense da Guerra do Contestado
 O padre João Maria Cavalcanti de Brito

Desambiguação